Georg Stahl, een Duitse componist en dirigent
 RKVV GESTA, een voetbalclub uit Galder
 Gesta (geslacht), een geslacht van vlinders